M60 může být označení pro:

 objekt Messierova katalogu – Messier 60
 Kulomet M60 – využíván pozemní armádou Spojených státu amerických
 M60 Patton – americký tank
 Dálnice M60 (Maďarsko) – dálnice v Maďarsku

Externí odkazy